L’USS Enterprise NCC-1701-C est un vaisseau spatial appartenant à l'univers de fiction de Star Trek.

Il apparaît au cours de l'épisode 3x15 de la série télévisée Star Trek : La Nouvelle Génération : L'Enterprise viendra d'hier (Yesterday's Enterprise). Il est commandé par le Capitaine Rachel Garrett.

Lien interne 

 Enterprise (Star Trek) : liste des vaisseaux Enterprise

Enterprise (NCC-1701-C)